Хокейний турнір на зимових Олімпійських іграх 1994 проходив з 12 по 27 лютого 1994 року в місті Ліллегаммер (Норвегія).

Відбірковий турнір  
У відбірковому турнірі по системі «кожен з кожним» за одне місце в Олімпійському турнірі змагалися дві найсильніші команди Дивізіону В, переможець Дивізіону С, найсильніша команда Азії і, що отримала Wildcard, після поділу  Чехословаччини - Словаччина. Матчі проходили в Шеффілді, Велика Британія.

На Олімпійський турнір потрапила збірна Словаччини.

Олімпійський турнір 

11 команд за результатами ЧС-1993, в тому числі господарі Олімпіади — Норвегія, і переможець відбіркового турніру в 2 групах по системі «кожен з кожним» визначили 8 найсильніших команд, які в плей-оф визначили Олімпійського чемпіона. Дві найслабші команди груп класифікувалися з 9 по 12 місце.

Група A

Група В

Класифікація 9-12 місця

Плей-оф 
Чвертьфінали

Класифікація 5-8 місця

Півфінали

Матч за 3 місце

Фінал

Олімпійський п'єдестал

Склади команд-призерів

Посилання 
 Відео фінального матчу
 Святкування шведами хокейного золота 

Хокей із шайбою на Олімпійських іграх
1994 у хокеї з шайбою
Зимові Олімпійські ігри 1994‎